Кубок Норвегії з футболу 2004 — 99-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул вшосте здобув Бранн.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 червня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 червня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 червня 2004

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 червня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 червня 2004

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 серпня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 серпня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 вересня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 вересня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на soccerway 
 Кубок Норвегії на rsssf  

2004
Норвегія
2004 у Норвегії